Уру () — американський індіанський народ, що зі стародівніх часів мешкав і все ще мешкає на берегах озера Тітікака та на плавучих островах на його поверхні біля міста Пуно, Перу
 Уру () - муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона